Le terme champagne désigne de nombreux concepts selon le contexte mais souvent un paysage rural constitué de champs nus et ouverts, généralement sur un plateau crayeux. Il a ainsi donné son nom à différents lieux ou régions dont la plus connue est la région de Champagne dans l'Est de la France, productrice du vin de Champagne. Champagne est aussi un nom de famille de descendance française.

Toponymes 

 Champagne, village de la commune de Waimes ;

 Champagne, localité du Yukon ;

Provinces, régions et régions naturelles
 Champagne, ancienne province française, connue pour son vin, le vin de Champagne ;
 Comté de Champagne, qui a précédé la province de Champagne au Moyen Âge ;
 Champagne-Ardenne, ancienne région administrative française ;
 Champagne humide, macro-région naturelle située dans les départements de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
 Champagne crayeuse, région naturelle située dans les départements de l'Aube et de la Marne ;
 Champagne mancelle, micro-région naturelle du Pays manceau située à l'ouest du département de la Sarthe ;
 Champagne berrichonne, région naturelle située dans les départements du Cher et de l'Indre ;
 Champagne de Montmoreau, micro-région naturelle du Montmorélien située dans le département de la Charente ;
 Champagne de Chalais, micro-région naturelle du Montmorélien située dans le département de la Charente ;
 Grande Champagne cognaçaise, micro-région naturelle du Cognaçais, située dans le département de la Charente ;
 Petite Champagne cognaçaise, micro-région naturelle du Cognaçais, située dans le département de la Charente ;

Communes
 Champagne, en Ardèche ;
 Champagne, en Charente-Maritime ;
 Champagne, en Eure-et-Loir ;
 Champagne-au-Mont-d'Or, dans le Rhône ;
 Champagne-en-Valromey, dans l'Ain ;
 Champagne-et-Fontaine, en Dordogne ;
 Champagne-Mouton, en Charente ;
 Champagne-sur-Loue, dans le Jura ;
 Champagne-sur-Oise, dans le Val-d'Oise ;
 Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne ;
 Champagne-sur-Vingeanne, en Côte-d'Or ;
 Champagne-Vigny, en Charente ;
 Champigneul-Champagne, dans la Marne ;
 Allas-Champagne, en Charente-Maritime ;
 Angeac-Champagne, dans le département de la Charente ;
 Jarnac-Champagne, en Charente-Maritime ;
 Jussy-Champagne, dans le Cher ;
 Lugny-Champagne, dans le Cher ;
 Mailly-Champagne, dans la Marne ;
 Saint-Ciers-Champagne, en Charente-Maritime ;
 Saint-Ouen-en-Champagne, Mareil-en-Champagne, Domfront-en-Champagne, Crannes-en-Champagne, dans la Sarthe ;
 Vaux-Champagne, dans les Ardennes ;
 Vieux-Champagne, en Seine-et-Marne ;

Anciennes communes
 Champagne, en Dordogne, aujourd'hui intégrée à Champagne-et-Fontaine ;
 Champagne, dans la Marne, aujourd'hui intégrée à Champigneul-Champagne ;
 Champagne-Saint-Didier, une ancienne commune de l'Isère ;

Transports
 Gare de Champagne-Ardenne TGV, une gare ferroviaire située à Bezannes ;

Voir aussi
 , des communes ;
 Campagne ;

 Champagne, une localité de la commune de Nus ;
 Champagne, une localité de la commune de Verrayes ;
 Champagne, une localité de la commune de Villeneuve ;

 Champagne genevoise, une région du canton de Genève ;
 Champagne, une commune suisse du canton de Vaud.

Batailles 
 La bataille de Champagne, par rétronymie première bataille de Champagne est une offensive des armées françaises contre les armées allemandes en région Champagne lors de la Première Guerre mondiale. L'offensive commence le 14 décembre 1914 et se poursuit jusqu'au 17 mars 1915.
 La seconde bataille de Champagne oppose, du 25 septembre 1915 au 9 octobre 1915, les troupes françaises et les troupes allemandes dans la province de Champagne en France. La préparation d'artillerie commence le 22 septembre 1915.
 La bataille des monts de Champagne est un épisode de la Première Guerre mondiale qui se déroule du 17 avril au 20 mai 1917, elle est contemporaine de la bataille du Chemin des Dames. Elle est parfois désignée troisième bataille de Champagne.
 La quatrième bataille de Champagne, (en allemand, « Friedensturm »), est une bataille qui s'est déroulée principalement du 15 au 18 juillet 1918, dans le Nord-Est de la France, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Elle constitue la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. L'OHL se fixe, avec cette offensive, de conquérir de meilleures positions défensives, propices à stopper les attaques alliées. Lancée le 15 juillet 1918 avec une gigantesque préparation d'artillerie, cette offensive échoue dès le premier jour, tandis qu'une attaque de flanc, menée par les alliés à partir du 18 juillet, remet en cause les capacités offensives des unités rassemblées par le commandement allemand au début du mois de juillet.

Noms communs 

Géographie
 Vignoble de Champagne, où est produit le vin de Champagne
 Champagne, en géographie humaine, un paysage rural constitué de champs nus et ouverts, généralement sur un plateau crayeux

Vins 
 Champagne
 Rosé des Riceys
 Côteaux champenois

Alcools 
 Fine champagne, une eau-de-vie de la région de Cognac
 Grande Champagne et Petite Champagne, des zones de production du cognac, dans les Charentes
 Caribbean champagne, cocktail contenant du champagne et du rhum

Autres 
 couleur champagne, une couleur approchant la couleur du vin de Champagne
 Champagne, en héraldique, une pièce qui occupe au bas de l'écu deux parties des huit de sa hauteur

Patronyme 

 Andrée Champagne (1939-2020), actrice et femme politique canadienne ;
  ;
 Baudouin de Champagne (15?-1560), seigneur et baron d'Anjou et du Maine ;
  ;
  ;
 Dominic Champagne (1963-), metteur en scène québécois (Canada) ;
 Jean-François Champagne (1751-1813), universitaire et traducteur français ;
 Joël Champagne (1990-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
  ;
 Monsieur Champagne, animateur de radio ;
 Patrick Champagne (1945-), sociologue français ;
 Pierre Champagne (1894-1927), acteur et assistant réalisateur français ;
 Scott Champagne (1983-), joueur de hockey sur glace canadien.

Titre 

 Champagne, le titre d'une des dix tapisseries du Chant du monde de Jean Lurçat, créée en 1959 ;
 Champagne, un film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1928 ;
 Champagne, une chanson de Jacques Higelin, sortie en 1979.
 Champagne !, un film français de Nicolas Vanier sorti en 2022.

Autres 

 Frontière de Champagne
 Militaire : 
 Régiment de Champagne, sous l'Ancien Régime aujourd'hui  d'infanterie
 Régiment Royal-Champagne cavalerie
 2/3 Champagne, un escadron de chasse basé sur la Base Aérienne 133 de Nancy-Ochey (54)
 Champagne, un groupe de musique néerlandais, meilleur exportateur de disques néerlandais à l'étranger en 1977
 La Champagne, un ancien paquebot transatlantique (1886 - 1915)
 Champagne, un parfum de l'entreprise Yves Saint Laurent

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France